Slutspelet i Uefa Champions League 2015/2016 äger rum från den 16 februari till 28 maj 2016. Omgången avgörs mellan 16 lag som spelar mot varandra i ett cupspelsformat där lagen paras ihop två och två i en match där vinnaren går vidare till nästa omgångs matcher medan förloraren är utslagen ur turneringen.

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

Lottningen för spelschema till åttondelsfinalerna ägde rum den 15 december 2014. Första mötet spelas den 16, 17, 23 och 24 februari 2016, och det andra mötet spelas den 8, 9, 15 och 16 mars 2016.

Notera att matcherna är sorterade efter lottordning, med de lag som blev lottade först i stigande ordning.

Paris Saint-Germain mot Chelsea

Benfica mot Zenit Sankt Petersburg

Gent mot Wolfsburg

Roma mot Real Madrid

Arsenal mot Barcelona

Juventus mot Bayern München

PSV Eindhoven mot Atlético Madrid

Dynamo Kiev mot Manchester City

Kvartsfinaler

Lottningen för spelschema till åttondelsfinalerna ägde rum den 18 mars 2016. Första mötet spelas den 5 och 6 april, och det andra mötet spelas den 12 och 13 april 2016.

Wolfsburg mot Real Madrid

Bayern München mot Benfica

Barcelona mot Atlético Madrid

Paris Saint-Germain mot Manchester City

Semifinaler

Första mötet spelas den 26 och 27 april, och det andra mötet spelas den 3 och 4 maj 2016.

Manchester City mot Real Madrid
Det första mötet mellan Manchester City och Real Madrid slutade mållös, efter en händelsefattig match. Sportbladets sportjournalist Erik Niva beskrev matchen som "Mer än något annat var det här en steril, innehållslös icke-match." Efter fulltid hade Manchester City skapat fem målchanser, varav 2 skott gick på mål. Real Madrid skapade elva målchanser men bara tre skott gick på mål.

Atlético Madrid mot Bayern München
Atlético Madrid segrade över Bayern München efter två matcher med slutresultatet 2–2 (2–3). Det segrande laget fick avgöras med bortamålsregeln, då Atlético Madrids mål på bortaplan räknades dubbelt.

I det andra mötet tilldelades bägge lagen var sin straff - Thomas Müller för Bayern München och Fernando Torres för Atlético Madrid - som räddades av målvakterna Jan Oblak och Manuel Neuer.

Final

Se även 
 Gruppspelet i Uefa Champions League 2015/2016

Referenser

Noter 

Uefa Champions League 2015/2016